17-я  олимпиада по шахматам состоялась в Гаване с 23 октября по 20 ноября 1966 года при участии 52 стран.

Составы команд

Финал «А»

СССР

Петросян, Спасский, Таль, Штейн, Корчной, Полугаевский

США

Фишер, Р. Бирн, Бенко, Эванс, Аддисон, Россолимо

Венгрия

Портиш, Сабо, Билек, Лендьел, Форинтош, Барцаи

Югославия

Глигорич, Ивков, Парма, Матанович, Удовчич, Чирич

Аргентина

Найдорф, Панно, Хул. Болбочан, Сангинетти, Рай. Гарсиа, Швебер

Чехословакия

Пахман, Горт, Филип, Кавалек, Янса, Уйтелки

Болгария

Минев, Бобоцов, Трингов, Падевский, Коларов, Л. Попов

Румыния

Георгиу, Чокылтя, Гицеску, Шоош, Дример, Станчу

ГДР

Ульман, Питч, Фукс, Малих, Цинн, Либерт

Дания

Ларсен, Бринк-Клауссен, Б. Андерсен, Эневольдсен, Хольм, Эй. Педерсен

Исландия

Ф. Олафссон, Йоханнссон, Паулмасон, Торбергссон, Гуннарссон, Сигурьонссон

Испания

Помар, Медина, Менвиль, Кальво, Франко Раймундо, Перес Гонсальвес

Норвегия

Йоханнессен, Свайг, Хоэн, Э. Кристиансен, де Ланге, Вибе

Куба

Хименес, Р. Ортега, Кобо, Х. Родригес, С. Гарсиа, Санта-Крус

Финал «B»

Нидерланды 
Бауместер, Принс, Зюйдема, Лангевег, Рее, Капсенберг

Польша 
Беднарский, Дода, Костро, Слива, Бальцеровский, Филипович

Австрия 
Прамесхубер, Кинцель, Штоппель, Винивартер, Янечек, Шубирц

Финал «C»

Италия 
Татаи, Каппелло, Дзикики, Романи, Норчиа

Монголия 
Мягмарсурен, Уйтумен, Цаган, Зоригт, Бадамгарав, Чалхасурен

Филиппины 
Наранья, Э. де Кастро, Балинас, Ф. Кампоманес, Виахар, М. Кампоманес

Финал «D»

ЮАР 
К. Дрейер, Кроон, Хейнс, Хангелбрук, Х. Прайс, Вилкен

Мексика 
А. Иглесиас, А. Асеведо, Арайса, Камарена, С. Дельгадо, Террасас

Боливия 
Х. Гарсиа, Г. Мартинес, Э. Салазар, Х. Карвахаль, Ф. Наварро

Командные результаты

Полуфиналы 
 Первая группа:

 Вторая группа:

 Третья группа:

 Четвертая группа:

 Пятая группа:

 Шестая группа:

 Седьмая группа:

Финал «A»

Финал «B»

Финал «C»

Финал «D»

Личные результаты команд-победителей

Лучшие индивидуальные результаты 
 Первая доска — Т. Петросян (СССР) — 11½ из 13
 Вторая доска — О. Панно (Аргентина) — 14 из 18
 Третья доска — М. Таль (СССР) — 12 из 13
 Четвертая доска — К. Лангевег (Нидерланды) — 12 из 15 
 Запасной — В. Корчной (СССР) — 10½ из 13
 Запасной — Л. Барцаи (Венгрия) — 11 из 12

Литература 
 Шахматные олимпиады / Ю. Авербах, Б. Туров. Москва : Физкультура и спорт, 1974.
 
 Всемирные шахматные Олимпиады. 1927—2006 / Ханамирян Г. Ереван: 2006

Ссылки 
 17-я шахматная олимпиада  на сайте OlimpBase.org 
 История шахматной олимпиады (часть пятая) 

Шахматные олимпиады
1966 год в шахматах
Октябрь 1966 года
Ноябрь 1966 года
1966 год на Кубе